Яна Гайкова (урожд. Машкова; , род. 26 мая 1964, Хрудим) — чешская шахматистка, международный мастер (1984) среди женщин.

Чемпионка Чехословакии 1984, 1987 и 1990 гг. Бронзовый призёр чемпионатов Чехословакии 1982, 1983, 1988 и 1991 гг.

В составе сборной Чехословакии участница трёх шахматных олимпиад (1988, 1990 и 1992 гг.), командного чемпионата Европы 1992 г., международных матчей.

В составе сборной Чехии участница шахматной олимпиады 1994 г.

Бронзовый призёр юниорского чемпионата Европы 1981 г.

Победительница международных турниров в Наленчуве (1987 г.), Праге (1992 г.) и Ческе-Будеёвице (мемориал В. Менчик, 1994 г.).

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

 

Шахматисты Чехословакии
Шахматисты Чехии